Krää ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Krää (* 1952), deutscher freier Autor und Regisseur
 Gunter Krää (* 1948), freiberuflicher Regisseur und Autor